Јован Павловић може бити:

Јован Павловић (свештеник) (1804-1861), свештеник и писац, члан Друштва српске словесности
Јован Павловић (министар) (1843-1892), министар просвјете и црквених послова у Црној Гори
Јован Павловић (1936—2014), митрополит загребачко-љубљански